Hemsbach ist der ein geographischer Name:

Orte:
 Hemsbach, Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hemsbach (Mömbris), Ortsteil von Mömbris im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hemsbach (Osterburken), Ortsteil von Osterburken im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Fließgewässer:
 Hemsbach (Alsenz), rechte Zufluss der Alsenz im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Hemsbach (Kahl), linker Zufluss der Kahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hemsbach (Weschnitz), rechter Zufluss der Weschnitz im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Hemsbach (Meckel von Hemsbach) ist der Name folgender Personen:
 Heinrich Meckel von Hemsbach (1821–1856), deutscher Pathologe
 Adolf Meckel von Hemsbach (1856–1893), deutscher Maler

Siehe auch:
 Neuhemsbach